In het seizoen 2005 bestaat de Kakkonen uit drie divisies van elf of twaalf clubs.

Eindstanden van 2005
Zie het artikel competitievoetbal in Finland voor oudere eindstanden van de Veikkausliiga, de Ykkönen en de Kakkonen.

Finse voetbalcompetitie